La Lettura –  rivista mensile dal 1901 al 1946; supplemento domenicale dal 2001
 La lettura – dipinto di Édouard Manet